Guerra Gòtica, conflicte armat entre l'Imperi Romà d'Orient i el Regne Ostrogot (535 -554)
 Guerra d'Itàlia de 1494–98 o Primera Guerra de Nàpols
 Guerra d'Itàlia de 1499–1504 o Segona Guerra de Nàpols
 Guerra d'Itàlia de 1508–1516
 Guerra d'Itàlia de 1521–26
 Guerra d'Itàlia de 1526–30
 Guerra d'Itàlia de 1535–38, conflicte bèl·lic que va enfrontar als monarques Francesc I de França i Carles I d'Espanya
 Guerra d'Itàlia de 1542-1546